Beringen – città belga del Limburgo
Beringen – comune svizzero del Canton Sciaffusa
Beringen – località lussemburghese del cantone di Mersch